Sandon Stolle e Cyril Suk hanno battuto in finale Mark Knowles e Daniel Nestor 4-6, 7-6, 6-2.

Teste di serie

Assente
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (terzo turno)
 Jonas Björkman /  Patrick Rafter (semifinali)
 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (semifinali)
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (primo turno)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (finale)
 Assente
 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (secondo turno)

 Patrick Galbraith /  Brett Steven (primo turno)
 Donald Johnson /  Francisco Montana (primo turno)
 Joshua Eagle /  Andrew Florent (primo turno)
 Wayne Black /  Sébastien Lareau (primo turno)
 Jiří Novák /  David Rikl (secondo turno)
 David Adams /  Olivier Delaître (terzo turno)
 Sandon Stolle /  Cyril Suk (Campioni)
 Neil Broad /  Piet Norval (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 1998